wikaryzm ekologiczny
 wikaryzm geograficzny